Шанен Марија Доерти () је америчка филмска глумица. Рођена је 12. априла 1971. године у Мемфису у САД, а најпознатија је по улогама у серијама Чари и Беверли Хилс, 90210.

Приватни живот 
Била је удата свега шест месеци за Ешлија Хамилтона, а касније и за Рика Соломона, касније се и овај брак распао. Позирала је за часопис Плејбој 2003. Док је играла у серији Чари била је у вези са Џулијаном Макманом.

Филмографија 

|-
| 1982. || || -{The Secret of NIMH}- || Тереза || глас
|-
| 1982. || || -{Night Shift}- || -{Bluebird}- ||
|-
| 1982-1983. || || -{Little House on the Prairie}- || Џени Вајлдер ||
|-
| 1983. || || -{Little House: Look Back to Yesterday}- || Џени Вајлдер ||
|-
| 1984. || || -{Little House: The Last Farewell}- || Џени Вајлдер ||
|-
| 1984. || || -{Little House: Bless All the Dear Children}- || Џени Вајлдер ||
|-
| 1985. || || -{Robert Kennedy & His Times}- || Катлин Кенеди ||
|-
| 1985. || || -{Girls Just Want to Have Fun}- || Маги Малин ||
|-
| 1985. || || -{The Other Lover}- || Алсон Филдинг ||
|-
| 1986. || || -{Outlaws}- || млада девојка ||
|-
| 1986-1988. || || -{Our House}- || Крис Видерспун ||
|-
| 1988. || Смртоносна привлачност || -{Heathers}- || Хедер Дјук ||
|-
| 1991. || Заувек млад || -{Forever Young}- || девојка на забави ||
|-
| 1992. || || -{Freeze Frame}- || Линдзи Скот ||
|-
| 1992. || || -{The Secret of Lost Creek}- || Џени Фогел ||
|-
| 1992. || || -{Obsessed}- || Лори Бриндел ||
|-
| 1994. || || -{Almost Dead}- || Др Катрин Рошак ||
|-
| 1990-1994. || Беверли Хилс || -{Beverly Hills, 90210}- || Бренда Волш ||
|-
| 1994. || || -{Blindfold: Acts of Obsession}- || Маделејн Далтон ||
|-
| 1994. || || -{Jailbreakers}- || Ејнџел Нортон ||
|-
| 1994. || || -{A Burning Passion: The Margaret Mitchell Story}- || Маргарет ||
|-
| 1995. || || -{Mallrats}- || -{Rene Mosier}- ||
|-
| 1996. || || -{Gone in the Night}- || -{Cindi Dowaliby}- ||
|-
| 1997. || || -{Friends 'Til the End}- || Хедер Ромли ||
|-
| 1997. || || -{Sleeping with the Devil}- || Ребека Дубрович ||
|-
| 1997. || || -{Nowhere}- || -{Valley Chick #2}- ||
|-
| 1997. || || -{The Ticket}- || -{CeeCee Reicker}- ||
|-
| 1999. || || -{Striking Poses}- || Гејџ Саливан ||
|-
| 2000. || || -{Satan's School for Girls}- || Бет Хамерсмит/Карен Оксфорд ||
|-
| 1998-2001. || Чари || -{Charmed}- || Пру Халивел ||
|-
| 2001. || || -{Another Day}- || Кејт ||
|-
| 2002. || || -{The Rendering}- || Сара Рејнолдс ||
|-
| 2002. || || -{Hell on Heels: The Battle of Mary Kay}- || Лекси Вилкокс ||
|-
| 2003. || || -{Nightlight}- || Селест ||
|-
| 2005. || || -{Category 7: The End of the World}- || Фејт Клејвел ||
|-
| 2006. || || -{Breaking Up with Shannen Doherty}- || Шанен Доерти ||
|}

Референце

Спољашње везе 

 
 http://www.shannen-doherty.net/
 https://web.archive.org/web/20070517180330/http://shannen.so-charmed.net/
 https://web.archive.org/web/20070522021024/http://justshannen.com/site/

Рођени 1971.
Америчке глумице
Глумци у ТВ серији Чари